USS Black Hawk (Nederlands: Zwarte Havik) kan verwijzen naar een van de vier schepen die dienst hebben gedaan bij de Amerikaanse marine die zijn vernoemd naar vogels uit het geslacht Buteogallus, die in het Engels ook wel bekendstaan als Black Hawks.

 USS Black Hawk (1848) (eerder USS Uncle Sam), kanonneerboot.
 USS Black Hawk (1904) (eerder Rhaetia), passagiersschip, tijdens de Eerste Wereldoorlog gevorderd door de Amerikaanse marine.
 USS Black Hawk (AD-9)  (eerder SS Santa Catalina), bevoorradingsschip, Black Hawkklasse.
 USS Black Hawk (1996), mijnenjager, Ospreyklasse.